

Patronyme 

 Alfred Irving Hallowell (1892-1974), anthropologue américain ;
 Benjamin Hallowell Carew (1761-1834), officier de marine britannique ;
 Edward Hallowell (1808-1860), médecin américain ;
 Eleanor Hallowell Abbott (1872-1958), écrivaine américaine ;
 Sarah Tyson Hallowell (1846-1924), conservatrice de musée américaine ;
 Susan Hallowell (1835-1911), botaniste américaine.

Toponyme  

 Hallowell, commune américaine dans le Maine (États-Unis)

Voir aussi